Jawa kan syfta på:

Jawa (mc) – en tjeckisk motorcykeltillverkare
Jawa (Star Wars) – ett litet folk som bor på planeten Tatooine i Stjärnornas krig-universumet

Geografi

Indonesien 

 Java – en ö i Indonesien

Jordanien 

 Jāwā – ort, Amman, 
 Jāwá – fornlämning, Mafraq,

Se även
Java (olika betydelser)

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Jordanienförgreningar